В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Адріана Серра-Дзанетті і Emily Stellato виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Хосе Мартінес Санчес і Аранча Парра Сантонха 6–4, 6–2

Сіяні пари 

 Каролін Денін /  Rossana Neffa-de los Ríos (1-ше коло)
 Труді Мусгрейв /  Рената Ворачова (чвертьфінал)

 Марет Ані /  Генрієта Надьова (півфінал)
 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo